Томское сельское поселение — муниципальные образования (сельские поселения) в России:

 Томское сельское поселение — входит в Холм-Жирковский район Смоленской области.
 Томское сельское поселение — просторечное название сельского поселения «Том» Ижемского района Республики Коми.